Фёдор Васильевич Финтельман (? — 22 июня 1861 года, Москва) — российский учёный садовник, известный распланированием Петровского парка.

Биография 
Дата и место рождения Фёдора Финтельмана не установлены. Известно, что в 1820 году он составил проект окружения Москвы парком, однако задумка так и не была воплощена из-за кончины сочувствовавшего ему светлейшего князя Д. В. Голицына. Другие проекты Фёдора Васильевича оказались более удачными. Он разбил и распланировал Петровский парк, принимал активное участие в развитии общественных садов и городских бульваров Москвы.

Финтельман был учителем большинства российских садовников середины XIX века. Русское промышленное садоводство своим развитием много ему обязано. В 1852 году он издал труд в четырёх частях озаглавленный: «Полное русское садоводство, цветоводство и огородничество, или основанное на 45-летних опытах руководство к воспитанию и разведению растений в комнатах, оранжереях, теплицах, садах и огородах». Часть I содержит садовый календарь, в части II дано описание растений, в части III — практическое руководство, в части IV — садовые секреты.

Примечания

Ссылки 
 Финтельман Фёдор Васильевич. Русский биографический словарь А. А. Половцова.
 [slovar.cc/ist/biografiya/2266035.html Финтельман Федор Васильевич]. Краткая биографическая энциклопедия.

Литература 
 Газета для сельских хозяев. — 1861. — № 1, июль.
 Вестник Российского Общественного садоводства. — 1861. — июль.
 Московские ведомости. — 1861. — № 164.
 Краткая биографическая энциклопедия. — 2012.

Садоводы Российской империи